Phenacogrammus — рід харациноподібних риб родини Alestidae, що розповсюджені у Центральній Африці.

Види 
Всього у роді відомо 12 видів:
 Phenacogrammus altus (Boulenger, 1899)
 Phenacogrammus ansorgii (Boulenger, 1910)
 Phenacogrammus aurantiacus (Pellegrin, 1930)
 Phenacogrammus bleheri Géry, 1995
 Phenacogrammus deheyni Poll, 1945
 Phenacogrammus gabonensis (Poll, 1967)
 Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899) (Congo tetra)
 Phenacogrammus major (Boulenger, 1903)
 Phenacogrammus polli J. G. Lambert, 1961
 Phenacogrammus stigmatura (Fowler, 1936)
 Phenacogrammus taeniatus Géry, 1996
 Phenacogrammus urotaenia (Boulenger, 1909)

Примітки 

Alestidae
Роди риб